Toto je seznam měst v Mongolsku.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 9 000 obyvatel (názvy v latince i cyrilici), výsledky sčítání obyvatelstva z let 2000 a 2010 a správní jednotky (provincie, mongolsky ajmag), do nichž města náleží. Hlavní město Ulánbátar představuje samostatný distrikt a nepatří do žádného ajmagu. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Přehled měst

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst v Číně
 Seznam měst v Rusku

Externí odkazy 
 
 Národní statistický úřad
 World Gazetteer - počty obyvatel mongolských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel mongolských měst v historii

 
Mongolsko
Města